Лас Тунас има више значења:

 Лас Тунас
 Лас Тунас (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тунас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тунас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Тунас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Тунас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Тунас (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Тунас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Тунас (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Тунас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Тунас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тунас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тунас (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тунас (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тунас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тунас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тунас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тунас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тунас (Тепекоакуилко де Трухано), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тунас (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тунас (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тунас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тунас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тунас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Тунас (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Тунас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Тунас (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Тунас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Тунас (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику